Geierskopf oder Geiersköpfe ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Geierskopf (Burgwald) (Geiersköpfe; ), bei Mellnau (Wetter), im Burgwald, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Geierskopf (Odenwald) (), bei Breitenbuch, im Odenwald, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Geierskopf (Spessart) (), zwischen Bischbrunn und Weibersbrunn, im Spessart, Landkreise Main-Spessart und Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Geierköpfe